Die Fotbollsallsvenskan 1971 war die 47. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Zwischen dem 12. April und dem 24. Oktober 1971 wurde die schwedische Meisterschaft ausgespielt.

Vorjahresmeister Malmö FF gelang die erfolgreiche Titelverteidigung und holte damit zum neunten Mal in der Vereinsgeschichte den Von-Rosens-Pokal. Liganeuling IFK Luleå verpasste den Klassenerhalt und musste direkt wieder absteigen. In die Division 2 wurde der Klub vom bis dato viermaligen schwedischen Meister IF Elfsborg begleitet.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste 
Der Pokalsieger und Vizemeister Åtvidabergs FF stellte mit Roland Sandberg den treffsichersten Spieler der Saison. Dem Stürmer gelangen 17 Saisontore.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1971
Fußballsaison 1971